
Termin -{GEP}- ima više značenja.

 -{GEP}- je guanin nukleotid-vezujući protein alfa 12.
 -{GEP}-, ili programiranje ekspresije gena (), je evolucijski algoritam.